Пол Джозеф Аризин (; 9 апреля 1928 года, Филадельфия, Пенсильвания, США — 12 декабря 2006 года, Спрингфилд, Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист. Чемпион НБА в составе «Филадельфия Уорриорз». Член Зала славы баскетбола с 1978 года, а также член списка 50 величайших игроков в истории НБА с 1996 года и 75 величайших игроков.

Карьера игрока 
Выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Филадельфия Уорриорз» с 1950 по 1962 год. Во время своего ухода, он был третьим в НБА по количеству набранных очков за карьеру (16 266) в истории лиги, в 1996 году включён в список 50 величайших игроков в истории НБА, а в 1978 году включен в Зал славы баскетбола. В 1950 году признавался баскетболистом года среди студентов по версии Sporting News и Helms Foundation.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Профиль легенды на официальном сайте НБА

Баскетболисты США
Родившиеся в Филадельфии
Умершие в округе Делавэр (Пенсильвания)
Игроки «Вилланова Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Уорриорз»
Члены Зала славы баскетбола
Выпускники Университета Вилланова